Francja:
 Amont-et-Effreney – gmina

Osoby:
 Marcel Amont – francuski aktor

Zobacz też:
 Bois-d’Amont